

Geografia 
 Cáceres – città nella Comunità autonoma di Estremadura (Spagna) e capoluogo dell'omonima provincia
 Cáceres – provincia nella Comunità autonoma di Estremadura (Spagna)
 Cáceres – città nello stato brasiliano del Mato Grosso
 Cáceres – città nel Dipartimento di Antioquia (Colombia)
 Distretto di Cáceres del Perú – distretto del Perù nella provincia di Santa, regione di Ancash

Persone 
 Alex Caceres (1988) – lottatore di arti marziali miste statunitense di origini dominicane
 Andrés Avelino Cáceres – politico peruviano
 Anthony Cáceres (1992) – calciatore australiano
 Berta Cáceres (1971, 1972 o 1973-2016) – ambientalista e attivista honduregna
 Blas Cáceres (1989) – calciatore paraguaiano
 Carlos Cáceres (1977) – ex calciatore cileno
 Darío Cáceres (1998) – calciatore paraguaiano
 Domingo Cáceres (1959) – ex calciatore uruguaiano
 Enrique Cáceres (1974) – arbitro di calcio paraguaiano
 Eusebio Cáceres (1991) – lunghista spagnolo
 Felipe de Cáceres (...–...) – conquistador e colonizzatore spagnolo
 Fernando Cáceres (1969) – ex calciatore argentino
 Guillermo Cáceres – allenatore di pallavolo argentino
 Javier Cáceres (1939) – ex calciatore peruviano
 José Cáceres (1981) – pallavolista dominicano
 José Leonardo Cáceres (1985) – calciatore paraguaiano
 Juan Cáceres (1949) – ex calciatore peruviano
 Juan Daniel Cáceres (1973) – ex calciatore paraguaiano
 Julio César Cáceres (1979) – calciatore paraguaiano
 Luis Enrique Cáceres (1988) – calciatore paraguaiano
 Manuel Cáceres Artesero, conosciuto come Manolo o Manolo «el del Bombo» (1949) – personaggio sportivo spagnolo
 Marcos Cáceres (1986) – calciatore paraguaiano
 Mario Cáceres (1981) – calciatore cileno
 Martín Cáceres (1987) – calciatore uruguaiano
 Miguel Cáceres (1978) – ex calciatore paraguaiano
 Pablo Cáceres Rodríguez (1985) – calciatore uruguaiano con passaporto spagnolo
 Raphaël Cacérès (1987) – ex calciatore francese
 Raúl Cáceres (1991) – calciatore paraguaiano
 Sebastián Cáceres (1999) – calciatore uruguaiano
 Sebastián Cáceres (2000) – calciatore uruguaiano
 Víctor Cáceres (1985) – calciatore paraguaiano
 Virginio Cáceres (1962) – ex calciatore paraguaiano